IOS Press is een Nederlandse, internationaal werkzame, wetenschappelijke uitgeverij. Met zo’n 100 tijdschriften en ongeveer 120 boeken per jaar, is IOS Press vertegenwoordigd in een groot aantal wetenschappelijke gebieden, van informatica en wiskunde tot medische wetenschappen en natuurwetenschappen. Het bedrijf is opgericht in 1987 in Amsterdam.

Externe links
IOS Press website
IOS Press Ebooks website

Nederlandse uitgeverij